Okręty US Navy o nazwie USS "Hazelwood", pochodzącej od komodora Johna Hazelwooda, oficera Continental Navy:
 Pierwszy "Hazelwood" (DD-107) był niszczycielem typu Wickes, który wszedł do służby w 1918 i został zezłomowany w 1930.
 Drugi "Hazelwood" (DD-531) był niszczycielem typu Fletcher, który wszedł do służby w 1943 i został skreślony z listy okrętów w 1974.

Hazelwood